Južnoameričko košarkaško prvenstvo 1930.  je bilo prvo južnoameričko košarkaško prvenstvo te prvi veliki međunarodni košarkaški turnir i najstarije natjecanje koje priznaje FIBA (koja je utemeljena dvije godine poslije). Održano je u Montevideu, u Urugvaju, 1930. godine.

Konačni poredak 

  Urugvaj
  Argentina
 Brazil
  Čile

Rezultati susreta 

Svaka momčad je igrala s drugim trima momčadima po dvije utakmice, odnosno svaka momčad sudionica je odigrala po šest susreta.

{| cellspacing=0 style="width: 100%; background-color: #eee"

{| cellspacing=0 style="width: 100%; background-color: #eee"

{| cellspacing=0 style="width: 100%; background-color: #eee"

{| cellspacing=0 style="width: 100%; background-color: #eee"

{| cellspacing=0 style="width: 100%; background-color: #eee"

{| cellspacing=0 style="width: 100%; background-color: #eee"

{| cellspacing=0 style="width: 100%; background-color: #eee"

{| cellspacing=0 style="width: 100%; background-color: #eee"

{| cellspacing=0 style="width: 100%; background-color: #eee"

{| cellspacing=0 style="width: 100%; background-color: #eee"

{| cellspacing=0 style="width: 100%; background-color: #eee"

{| cellspacing=0 style="width: 100%; background-color: #eee"

Vanjske poveznice 
 FIBA i prvenstvo 1930. 

Amerika, južna
Košarka
Južnoamerička natjecanja državnih reprezentacija
Južnoamerička košarkaška natjecanja
Košarka u Urugvaju